Fort Washington har flere betydninger:

USA 
 Fort Washington, Maryland – forstad i Washington D.C.
 Fort Washington Park, Maryland – parkområde i Washington D.C.
 Fort Washington, Massachusetts – tidligere fort fra den amerikanske uafhængighedskrig
 Fort Washington, New York – tidligere fort fra den amerikanske uafhængighedskrig
 Fort Washington Avenue, Manhattan – boulevard i New York City
 Fort Washington, Cincinnati – tidligere fort i Ohio
 Fort Washington Way, Cincinnati – en motortrafikvej i det indre Cincinnati
 Fort Washington, Pennsylvania – forstad i Philadelphia
 Fort Washington (SEPTA station) – jernbanestation i Pennsylvania
 Fort Washington State Park, Pennsylvania – parkområde i Pennsylvania
 Fort Washington Fire Company – brandvæsen i Upper Dublin Township, Pennsylvania

Guyana 
 Fort Washington, Guyana – by i Mahaica-Berbice, Guyana